Arschkerbe steht für:

 vulgäre Bezeichnung für Gesäßfalte (Sulcus glutaeus)

 Arschkerbe („arskerne“), volkstümliche Bezeichnung einer Straße in Braunschweig, siehe Abelnkarre
 Arschkerbe, kartografische Bezeichnung um 1600 eines Kerbtals in Radebeul, siehe Burgstraße (Radebeul)
 Arschkerbe, volkstümliche Bezeichnung um 1416 einer Straße in Rostock, siehe Kronenstraße (Rostock)
 Arschkerbe („erschkarne“), volkstümliche Bezeichnung vor 1624 einer Straße in Stralsund, siehe Stralsunder Straßennamen/J (unter Jacobichorstraße bzw. dort Karrenstraße)